Stora Kroktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Kroktjärnen (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Kroktjärnen, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun, 
Stora Kroktjärnen (Hällefors socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Stora Kroktjärnen (Ljusnarsbergs socken, Västmanland), sjö i Ljusnarsbergs kommun,  (18,3 ha)
Stora Kroktjärnen (Karlanda socken, Värmland), sjö i Årjängs kommun,  (3,5 ha)
Stora Kroktjärnen (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (15,8 ha)
Stora Kroktjärnen (Malungs socken, Dalarna), sjö i Malung-Sälens kommun,  (8,57 ha)
Stora Kroktjärnen (Nås socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Stora Kroktjärnen (Ore socken, Dalarna), sjö i Rättviks kommun,  (18,1 ha)
Stora Kroktjärnen (Säfsnäs socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun,  (3,6 ha)

Se även
Kroktjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn